Aquesta és una llista completa de totes les ciutats i pobles de Bulgària ordenats per població. Les capitals de província es mostren en negreta. Les fonts primàries són l'Institut Nacional d'Estadística  i l'Acadèmia Búlgara de Ciències.

Vegeu també 
 Organització territorial de Bulgària

Referències

Enllaços externs 

 Mapes de ciutats búlgares a BGMaps.com 
 Mapa de ciutats búlgares a la pàgina web del Nomenclàtor Mundial (World Gazetteer)
 Mapes de ciutats búlgares a Domino.bg 
 Veliko Tàrnovo de Bulgària 

Bulgaria